Список радиостанций Боснии и Герцеговины включает в себя общественные и коммерческие радиостанции.

Национальные и полунациональные

Как части телерадиокомпаний 
 BH Radio 1 — радиостанция государственной телерадиокомпании BHRT
 Federalni Radio — радиостанция телерадиокомпании RTVFBiH (Федерация Боснии и Герцеговины)
 Radio Republike Srpske — радиостанция телерадиокомпании РТРС (Республика Сербская)

Коммерческие 
 Bobar Radio
 Radiopostaja Mir Međugorje
 Radio BN
 RSG Radio
 Radio Kalman
 Nes Radio
 Obiteljski Radio Valentino
 Radio BIR
 Radio M

Общественные 
 Radio Herceg-Bosne
 Mostarska panorama

Некоммерческие 
 Radio Otvorena mreža
 Radio Marija BiH

Региональные

Общественные 

 Radio Banovići (AM)
 Radio Bihać
 Radio USK
 Radio Bileća
 Radio Bosanska Krupa
 Radio Brčko
 Radio Brod
 Radio Bugojno
 Radio postaja Busovača
 Radio Cazin
 Radiopostaja Čapljina
 Radio Doboj
 Radio Donji Vakuf
 Radio Drvar
 Radio Foča
 Radio Gacko
 Radio Goražde
 Radio Gračanica
 Radio Gradačac
 Radio Gradiška
 Radio Ilijaš
 Radio Istočno Sarajevo
 Radio Jablanica
 Radio Jajce
 Radio Kladanj
 Radio Ključ
 Radio Konjic
 Radio Kostajnica
 Dub Radio
 Radio Kupres
 Radio Livno
 Radio Lukavac
 Radio Ljubuški
 Omladinski Radio X
 Radio Nevesinje
 Radio Novi Grad
 Radio postaja Odžak
 Radio Preporod
 Radio Olovo
 Radiopostaja Orašje
 Radio Posušje
 Radio Prača
 Radio Prijedor
 Radio Prnjavor
 Radio Rama
 Radio Sana
 Radio Srbac
 Radio Srebrenik
 Radio Široki Brijeg
 Radio Tomislavgrad
 Radio Trebinje
 Radio 7 Tuzla
 Radio Tuzlanskog kantona
 Radio TK - Studio Srebrenica
 Radio TK - Studio Banovići
 Radio Usora
 Radio Velika Kladuša
 Radio Visoko
 Radio Višegrad
 Radio postaja Vitez
 Radio Vogošća
 Radio Zenica
 Radio Žepče

Коммерческие 

 Antena Radio Jelah
 Drukčiji Radio
 Esprit radio
 FREE Radio
 Hrvatski Radio Bobovac
 Korona Radio
 Magic Radio
 Neovisni Radio Feral
 Nezavisni Radio Studio 99
 Običan Radio
 Radio 1503 Zavidovići (AM)
 Radio 303
 Radio 8
 Radio ASK
 Radio Avaz
 Radio BA
 Radio Best Šipovo
 Radio Bet Fratello
 Radio Birač
 Radio Dobre Vibracije
 Radio Džungla Doboj
 Radio Feniks
 Radio Grude
 Radio Igokea
 Radio Kakanj
 Radio Kiss
 Radio Ljubić
 Radio Maglaj
 Radio Mostar
 Radio Oscar - C
 Radio OSM
 Radio Osvit Zvornik
 Radio Plus Posušje
 Radio Sarajevo
 Radio Skala
 Radio Slon
 Radio Stari Most
 Radio Studio D
 Radio Studio M
 Radio Studio N
 Radio Tešanj
 Radio Velkaton
 Radio Vesta
 Radio Vikom
 Radio Zenit
 Radio Zos
 Radiopostaja Žepče
 Studio 078
 Šik Radio
 V.D. Vujke radio Šipovo

Некоммерческие 
 Zavičajni Radio - Breške
 Radio Active Naša djeca
 Radio Nars

Сети радиовещания 

 Radio Ritam
 Radio Ritam Sarajevo
 Radio Ritam Banja Luka
 Radio Ritam Mostar
 Radio Ritam Zenica
 Radio Ritam Visoko
 Big Radio
 Big Radio 1
 Big Radio 2
 Big Radio 3
 RSG Group
 RSG Radio
 Antena Sarajevo
 Radio Mix
 TNT Group
 Nezavisni radio TNT Travnik
 Narodni Radio
 Nes radio
 Nes Radio
 Nes Castra
 Bobar
 Bobar Radio
 Bobar Radio - Studio B2
 Radio Kameleon
 Radio Kameleon Tuzla
 Radio Kameleon Sarajevo
 Daš Radio
 Daš Radio
 Daš Ekstra Radio
 RTV Glas Drine
 Radio Glas Drine - Studio Sapna
 Radio Glas Drine - Studio Semberka
 Radio Glas Drine - Studio Onyx

Интернет-радио 
 Antena Cafe (RSG Group)
 Antena Top 40 (RSG Group)
 Caffe Radio M (Radio M)
 Folk Klub 98 (Radio M)
 Big Radio 4 Domaćica (Big Radio)
 Big Folk Radio (Big Radio)
 Big Balade Radio (Big Radio)
 Big Rock Radio (Big Radio)
 Studentski eFM Radio
 Radio Čaršija
 Radio Snaga Krajine
 Radio Bosanska Posavina
 Balkan Hip-Hop Radio
 Pakao Radio

Радиостанции в Сараево

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телерадиокомпании BHRT 
 www.radio-uzivo.com 
 Communications Regulatory Agency of Bosnia and Herzegovina 

Связь в Боснии и Герцеговине
Списки радиостанций